L'edizione 1993-1994 della First Division fu la 91º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione, la 3° con la formula attuale.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Playoff

Tabellone

Classifica marcatori

Altre classifiche
Premier League 1993-94

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
1994